Szwajcaria:
 Niederwil – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten
 Niederwil – dawna gmina w kantonie Solura, w okręgu Lebern
 Niederwil (Zofingen) – dawna nazwa gminy Rothrist w kantonia Argowia, w okręgu Zofingen